Pfarrkirche Feldkirchen steht für:

 Pfarrkirche Feldkirchen (Kärnten)
 Pfarrkirche Feldkirchen an der Donau, Oberösterreich
 Pfarrkirche Feldkirchen bei Graz, Steiermark